BUI peut faire référence à :
  ;
  , l'organe de gouvernance et de sanction de la boxe professionnelle en Irlande.

 Doan Bui (1974?-), une journaliste française ;
 Huy Duong Bui (1937-2013), un scientifique français ;
 Idrio Bui (1932-2022), un coureur cycliste italien ;
 Kim Bùi (1989-), une gymnaste allemande ;
 Lila Bui (1998-), une karatéka française ;
 Marie Bui (1993-), une karatéka française ;
 Paul Bùi Van Ðoc (1944-2018), prélat catholique vietnamien.

 Bui, un département du Cameroun.

Code IATA des aéroports